Cade pode referir-se a:
 Conselho Administrativo de Defesa Econômica — organismo federal brasileiro que tem como objetivo orientar, fiscalizar, prevenir e apurar abusos do poder econômico
 Cedro-de-espanha (Juniperus oxycedrus)
 Yahoo! Cadê? - site de busca brasileiro
 Cade McNown - jogador de futebol americano (quarterback) dos Estados Unidos

Desambiguação